San Andreas puede referirse a;

 San Andreas, localidad estadounidense ubicada en el estado de California.
 Grand Theft Auto: San Andreas, videojuego.
 San Andreas, película estadounidense de 2015.
 Falla de San Andrés, falla geográfica de América del Norte.